Daniel Gimenez bzw. Daniel Giménez ist der Name folgender Personen:

* Daniel Gimenez (Snookerspieler), australischer Snookerspieler 
 Daniel Giménez (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 Daniel Giménez Cacho (* 1961), mexikanischer Schauspieler